Барио Линда Виста има више значења:

 Барио Линда Виста (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Линда Виста (Сан Педро ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику